Тёсовское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Новодугинском районе Смоленской области Российской Федерации.

Административный центр — село Тёсово.

История 
Образовано законом от 20 декабря 2004 года.

Законом Смоленской области от 28 мая 2015 года, в Тёсовское сельское поселение были включены все населённые пункты упразднённого Капустинского сельского поселения.

Население

Населённые пункты 
На территории поселения находятся 41 населённый пункт:

Примечания 

Сельские поселения Смоленской области
Сельские поселения Новодугинского района
Муниципальные образования Новодугинского района